Urbanowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Urbanowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Urbanowo, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Urbanowo, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.